Португальский этап FIA WTCC 2009 — седьмой этап сезона 2009, проведённый на городской трассе Боавишта в португальском городе Порту в первый уик-энд июля 2009 года. Этап-2009 — 3-й этап WTCC в Португалии (и во второй раз соревнование принимает именно эта трасса).

Общая информация 
Возвращение на городские трассы чемпионата мира ознаменовано возвращением в лидирующую группу пилотов Chevrolet: все три пилота квалфицируются во второй сегмент, а Роберт Хафф, в итоге, стартует вторым в первом заезде. Он же наиболее удачно проявил себя и в гонках, финишировав на второй и шестой позициях.

Лидеры сезона из SEAT Sport удачно проводят и квалификацию (пять машин в Top10, в том числе первое и третье место Тарквини и Мюллера) и обе гонки (француз дважды попадает на подиум, а итальянец после выигрыша первого заезда попадает в аварию во втором).

Из пилотов BMW навязать борьбу лидерам удаётся только Приолю и Фарфусу. Британо-американский дуэт на пару квалифицируется во втором сегменте, затем, не сумев побороться за подиум в первом заезде, выводит на поул второй гонки своего лидера Фарфуса, которую бразилец удачно конвертирует в победу.

Звание лучшего частника по итогам этапа завоёвывает Стефано Д`Асте, выигравший оба заезда в этом классе в рамках этапа.

Оба быстрейших круга на счету победителей тех гонок.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:18.416

Примечание:Времена Томпсона в квалификации обнулены из-за слишком малого клиренса у его автомобиля.

Гонка 1 

Примечание:Фарфус наказан штрафным проездом по пит-лейн за создание на трассе аварийной ситуации.Поульсен, Ладыгин и Меню наказаны штрафными проездами по пит-лейн за нарушение правила закрытого парка во время остановки гонки.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Порту 2011 № 6Беннани исключён из протокола гонки за задержку хода гонки.

Стартовое поле гонки 2 

Примечание:Ладыгин, Беннани, Бордман и Меню отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила «закрытого парка» между гонками.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Порту 2011 № 9Судейский протокол этапа FIA WTCC в Порту 2011 № 11

Гонка 2

Общий зачёт после этапа 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Португалия
Моторные виды спорта
Июль 2009 года
2009
События 5 июля